Jeu de l'oie peut signifier :

 un jeu de société : jeu de l'oie ;
 un jeu folklorique : jeu de l'oie ;
 une revue francophone de relations internationales : Le Jeu de l'oie ;
 Le Jeu de l'oie (El juego de la oca), film espagnol de  sorti en 1965.